Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Павлюченкову з рахунком 6-7(6-8), 6-3, 6-4

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2013
Тур WTA 2013
2013 у південнокорейському спорті